Batalla de Lechfeld puede referirse a dos batallas distintas de Francia Oriental:
 Batalla de Lechfeld (910), en 910
 Batalla de Lechfeld, en 955